Rhynchotus — род птиц из семейства тинаму. В его состав включает два вида. Ранее считался монотипическим и включающим только один вид птиц (Rhynchotus rufescens с тремя-четырьмя подвидами).

Состав рода 
 Rhynchotus rufescens
 Rhynchotus maculicollis

Обитают в Южной Америке. Летают довольно плохо. Являются популярными объектами охоты у местных жителей.

МСОП присвоил обоим видам охранный статус LC.

Ссылки 
 
 
 
  ITIS

Тинаму
Роды птиц